osoby o nazwisku Landowski posiadające biogram w Wikipedii:
 Edward Landowski – polski lekarz, antropolog
 Manon Landowski – francuska piosenkarka, kompozytorka i aktorka
 Marcel Landowski – francuski kompozytor
 Paul Landowski – francuski rzeźbiarz
 Paweł Landowski – polski lekarz ginekolog w Paryżu
 Roman Landowski – polski poeta, prozaik i publicysta
 Tomasz Landowski – polski hokeista

Zobacz też 
 Landowska